Aleksi Saarela (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le fils de Pasi Saarela, le frère d'Antti Saarela et le neveu d'Ilkka Saarela.

Biographie

Carrière en club 
Formé au LaJy, il commence sa carrière professionnelle en 2012-2013 avec cette même équipe. Il est sélectionné en première ronde, en quarante-et-unième position par le Jokerit Helsinki au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2014. Il est sélectionné en troisième ronde, en quatre-vingt-neuvième position par les Rangers de New York au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2015.

Le , il est échangé aux Hurricanes de la Caroline avec 2 choix de  tour (2016 et 2017) en retour de l'attaquant Eric Staal. 

Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago avec Calvin de Haan en retour du gardien Anton Forsberg et du défenseur Gustav Forsling.

Il commence la saison 2019-2020 avec le club-école des Blackhawks, les IceHogs de Rockford. Il est toutefois cédé aux Panthers de la Floride en retour du défenseur Ian McCoshen, le .

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011 || Lukko Rauma U16 || Jr. C SM-sarja Q || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Lukko Rauma U16 || Jr. C SM-sarja || 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Lukko Rauma U16 || Jr. C SM-sarja Q || 8|| 11|| 17|| 28|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Lukko Rauma U16 || Jr. C I-divisioona || 28|| 33|| 39|| 72|| 26|| 9|| 14|| 15|| 29|| 4
|-
| 2012-2013 || Lukko Rauma U18 || Jr. B SM-sarja || 16|| 17|| 19|| 36|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Lukko Rauma U20 || Jr. A SM-liiga || 22|| 8|| 10|| 18|| 6|| 10|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
|2012-2013|| Lukko Rauma || SM-liiga || 3|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Lukko Rauma U20 || Jr. A SM-liiga || 17|| 6|| 16|| 22|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-̟2014|| Lukko Rauma || Liiga || 12|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Ässät Pori || Liiga || 51|| 6|| 6|| 12|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Ässät Pori || Liiga || 51|| 20|| 13|| 33|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Lukko Rauma U20 || Jr. A SM-liiga || 2|| 0|| 2|| 2|| 0|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2016-2017 || Lukko Rauma || Liiga || 49|| 15|| 13|| 28|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Checkers de Charlotte || LAH || 9|| 6|| 4|| 10|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018 || Checkers de Charlotte || LAH || 69|| 25|| 18|| 43|| 8|| 8|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2018-2019 || Checkers de Charlotte || LAH ||69 ||30 ||24 ||54 ||12 ||17 ||7 ||8 ||15 ||4 
|-
| 2018-2019 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2019-2020 || IceHogs de Rockford || LAH || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Panthers de la Floride || LNH || 9 || 2 || 2 || 4 || 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 43|| 12|| 19|| 31|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Lukko Rauma || Liiga || 43|| 23|| 14|| 37|| 22|| 11|| 4|| 4|| 8|| 4
|-
| 2021-2022|| SC Langnau Tigers || NL ||  ||

Au niveau international 

| 2011-2012 || align="left"|International-Jr U16 || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"| 
|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde moins de 17 ans || 5|| 2|| 2|| 4|| 2|| || align="left"| 
|-
| 2012-2013 || align="left"|International-Jr U17 || 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| +7|| align="left"| 
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-Jr U18 || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -2|| align="left"|  
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 3|| 5|| 8|| 6|| +6|| align="left"|  Médaille d'argent
|- 
| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U18 || 8|| 3|| 6|| 9|| 6|| +6|| align="left"|  
|- 
| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U20 || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| || align="left"|  
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 4|| 3|| 7|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille d'or
|- 
| 2015-2016 || align="left"|International-Jr U20 || 15|| 5|| 7|| 12|| 2|| +8|| align="left"| 
|-
| 2015-2016 || align="left"|Euro Hockey Tour || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|- 
| 2015-2016 || align="left"|International || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| +1|| align="left"|

Références 

Naissance en janvier 1997
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage du Jokerit Helsinki
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage des Rangers de New York
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du SC Langnau Tigers